Шейк Каде́р Дукуре́ (; 11 сентября 1992 года, Абиджан, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский футболист, полузащитник греческого клуба «Арис» (Салоники).

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Лорьян». Дебютировал за первую команду 7 августа 2008 года в матче против клуба «Осер». Забил первый гол 11 мая 2014 года в матче против «Олимпика» из Лиона на 53-й минуте. В 2012 году Шейк перешёл в клуб «Эпиналь» на правах аренды.

В 2014 году перешёл в «Мец». Дебютировал за «тёмно-бордовых» 9 августа 2014 года в матче против клуба «Лилль» . Забил первый гол 17 августа 2015 года в матче против клуба «Валансьен» на 61-й минуте .

Достижения 
 Кот-д’Ивуар
 Победитель Кубка африканских наций (1): 2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Эпиналь»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Арис» Салоники